Turba steht für:

 Turba, Fachbezeichnung für bestimmte Chöre
 Turba-Kaserne, Bundesheerkaserne
 Türbe, türkisch für arabisch turba, Mausoleum
 antike Stadt der Bigerriones in Aquitania, heute Tarbes in Frankreich
 ein Ort in Estland, Turba (Estland)

Turba ist der Familienname folgender Personen:

 Ctibor Turba (* 1944), tschechischer Schauspieler, Pantomime, Bühnenautor, Regisseur und Pädagoge
 David Turba (* 1982), deutscher Synchronsprecher
 Frank Turba (* vor 1965), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Giovanni Turba (1905–??), italienischer Sprinter
 Gustav Turba (1864–1935), österreichischer Historiker
 Hannes Turba (* 1942), österreichischer Bildhauer
 Magdalena Turba (* 1983), deutsche Synchronsprecherin
 Kurt Turba (1929–2007), deutscher Verleger und Politiker
 Johann Heinrich Ritter von Turba, Jurist, um 1700 mehrfach Rektor der Karl-Ferdinands-Universität in Prag
 Sidonie Turba (1822–1902), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 William Turba (um 1094–1174), Bischof von Norwich, siehe William de Turbeville

Siehe auch:

 Turba Philosophorum